Pleurostromella är ett släkte av svampar. Pleurostromella ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pleurostromella